Кавалер:
 Кавалер (также рыцарь ордена) — аристократ в Западной Европе, принадлежащий к какому-либо рыцарскому ордену.
 Кавалер — титул лица, награждённого орденом.
 Кавалер — мужчина, танцующий в паре с дамой; партнёр в танце.
 Кавалер — мужчина, ухаживающий за женщиной, поклонник, ухажёр.

Кавалеры:
 Кавалеры (парусники или хвостоносцы, Papilionidae) — семейство чешуекрылых, насчитывающее около 570 видов бабочек.
 Кавалеры — английские роялисты, сторонники англиканской церкви и Карла I в ходе Гражданской войны (1640—1650-е).

См. также 
 Кавалергард
 Кавальер — многозначный термин из области фортификации.